Niemcy:
 Acht – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Hohe Acht – góra

Osoby:
 Peter Acht – niemiecki dyplomata